Munishi ist der Familienname folgender Personen:
 Deo Bonaventure Munishi (* 1989), tansanischer Fußballtorhüter
 Ismet Munishi (* 1974), kosovarischer Fußballspieler